Das Herreneinzel der  US Open 1990 war ein Tenniswettbewerb in New York City

Das Finale bestritten die Amerikaner Pete Sampras und Andre Agassi. Sampras setzte sich 6:4, 6:3, 6:2 durch und gewann damit mit 19 Jahren als bisher jüngster männlicher Spieler die US Open. Es war sein 1. von insgesamt 14 Grand Slam Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Männertableau auf der ATP Homepage (englisch)
 US Open 1990 auf ITFtennis.com

Herreneinzel
1990